Kościół Chrystusa – Obszar Świątyni – mormońśki ruch religijny
 Obszar świątyni w Independence – według mormonów ziemia, która ma stanowić Nowe Jeruzalem